Александр Кисс:
 Кисс, Александр Генрихович (1879—1942) — российский клоун, дрессировщик.
 Кисс, Александр Николаевич (1921—1990) — российский жонглёр, режиссёр, народный артист РСФСР.